Las siglas RIS pueden referirse a:

 R.I.S. Científica, serie de televisión policíaca española.
 RIS Delitti Imperfetti, serie de televisión policíaca italiana.
 R.I.S, police scientifique o R.I.S. París, serie de televisión policíaca francesa.
 Rights International Spain (RIS), Organización no gubernamental española.
 Remote Installation Services, servicios de instalación remota de Microsoft.
 Revista Internacional de Sociología (RIS), editada por el CSIC (España).
 Reglamento de Impuesto de Sociedades (RIS), en España.
 Radiology Information System (RIS), que va asociado a PACS (Picture Archiving and Communications System) ambos constituyen parte de las nuevas tecnologías de imágenes médicas digitales, para el almacenamiento, distribución, presentación y administración de las imágenes que se toman generalmente en los servicios de radiología de los establecimientos de salud.